Гостагайка — топоним в России.

Вероятно гидроним происходит от адыгейского слова «остыгъае» — сосна, сосновый.

 Гостагайка — река на западе Краснодарского края, впадает в Витязевский лиман.
 Гостагайка — прежнее название посёлка Виноградный в составе муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.

См. также 
 Нижняя Гостагайка
 Гостагаевская)

Примечания